gromada Oszkowice (1954-1961) (powiat łowicki)
 gromada Oszkowice (1969-1972) (powiat łowicki)